

Musica 
Run On – singolo di Moby del 1998

Televisione 
Run On – drama coreano del 2020